Gygax désigne :

Patronyme

Adrien Gygax (né en 1989), écrivain suisse ;
Daniel Gygax (né en 1981), joueur de football suisse ;
Gary Gygax (1938-2008), auteur du jeu de rôle Donjons et Dragons (D&D et AD&D) ;
Maryline Gygax Généro (née en 1959), médecin général des armées française ;
Pascal Gygax (né en 1974), psycholinguiste suisse.
Pauline Gygax (née en 1976), productrice de cinéma suisse.
Homonymie de patronyme